Metcalfe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John William Metcalfe
 Margot Emma Metcalfe